Tenisový turnaj na okruhu WTA Rogers Cup 2012 se konal ve dnech 4. až 13. srpna v kanadském Montréalu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf, včetně centrálního kurtu Uniprix Stadium, jako součást kategorie WTA Premier 5. Odměny činily 2 168 400 USD.

Obhájkyně titulu Serena Williamsová se rozhodla na turnaji nestartovat, když se v předchozím týdnu stala dvojnásobnou olympijskou vítězku z londýnských her.

Titul ve dvouhře získala pátá nasazená Petra Kvitová po finálové výhře nad Li Na v poměru 7–5, 2–6, 6–3 za 2 hodiny a 16 minut. Pro Češku triumf znamenal první turnajové vítězství i finále kariéry hrané na americkém kontinentu. V semifinále Lucie Šafářová nevyužila vedení 5–1 v rozhodující sadě nad Li Na. Po ztrátě dalších šesti gamů v řadě Číňance podlehla poměrem her  5–7.

Finanční odměny 
Částky jsou uvedeny v amerických dolarech; v soutěžích čtyřher na pár.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Viktoria Azarenková (2. kolo, skreč)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Maria Šarapovová (odstoupila)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  'Petra Kvitová (vítězka)
  Angelique Kerberová (3. kolo)
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Sara Erraniová (3. kolo)
  Marion Bartoliová (3. kolo)
  Li Na (finále)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  Dominika Cibulková (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (2. kolo, skreč)
  Sabine Lisická (2. kolo)
  Lucie Šafářová (semifinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky do hlavní soutěže obdržely divokou kartu:
  Eugenie Bouchardová
  Stéphanie Duboisová
  Aleksandra Wozniaková

Následující hráčky do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Tímea Babosová
  Kiki Bertensová
  Jana Čepelová
  Sesil Karatančevová
  Michelle Larcherová de Britová
  Aravane Rezaïová
  Arantxa Rusová
  Anna Tatišviliová
  Urszula Radwańská – jako šťastná poražená
  Galina Voskobojevová – jako šťastná poražená

Odhlášení 
  Petra Cetkovská
  Kaia Kanepiová
  Maria Kirilenková
  Světlana Kuzněcovová
  Monica Niculescuová
  Andrea Petkovicová
  Maria Šarapovová
  Čeng Ťie
  Věra Zvonarevová

Skrečování 
z dvouhry
  Viktoria Azarenková
  Simona Halepová
  Flavia Pennettaová
ze čtyřhry
  Sabine Lisická
  Flavia Pennettaová

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Tamira Paszeková
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Petra Kvitová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Aleksandra Wozniaková
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Caroline Wozniacká
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Roberta Vinciová
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=16
| RD1-team6= Lucie Šafářová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Li Na
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Agnieszka Radwańská
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=1
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=5
| RD2-team1= Petra Kvitová
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Caroline Wozniacká
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=3

| RD2-seed3=16
| RD2-team3= Lucie Šafářová
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=5
| RD2-seed4=10
| RD2-team4= Li Na
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=7

| RD3-seed1=5
| RD3-team1= Petra Kvitová
| RD3-score1-1=7
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=6
| RD3-seed2=10
| RD3-team2= Li Na
| RD3-score2-1=5
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=3
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= T Paszek
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Görges
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= 
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= S Lisicki
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=9
| RD2-team05= M Bartoli
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Š Pcheng
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= X Pervak
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=60
| RD2-score07-3=0
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= P Kvitová
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= T Paszek
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=9
| RD3-team03= M Bartoli
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= P Kvitová
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= T Paszek
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

Dolní polovina

3. sekce

Čtyřhra

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný postup do druhého kola.
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (semifinále)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (odstoupily)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Julia Görgesová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 
 
 

WTA Tour 2012
Canada Masters